«Корсары: Проклятье дальних морей» — игра, выпущенная в 2000 году союзом фирм «1С» и «Акелла». Игра рассказывает о развитии европейских колоний в Карибском бассейне в XVII веке.

Идея создания первой в мире трехмерной пиратской игры появилась после того, как группа компании «Акелла» вернулись с Карибских островов. Вице-президент компании Дмитрий Архипов обнаружил под водой затонувший пиратский корабль и загорелся желанием начать разработку масштабной игры про море и пиратов.

Разработка началась в 1997 году, и спустя три года работа над игрой была завершена. .

Об игре 
Главный герой — Николас Шарп, капитан небольшого торгового судна, принадлежащего Англии, который впервые отправляется в плавание. Перед отплытием его мать дает ему медальон, на котором высечено изображение его отца. Путешествие оказывается неудачным, и его корабль атакуют испанцы, после чего Николас теряет сознание и приходит в себя уже некоторое время спустя, будучи рабом на плантации. Впоследствии ему удаётся сбежать оттуда. Он берёт с собой 40 человек и уводит корабль. С этого момента начинается игра.

В самом начале игры перед игроком стоит выбор: поступить на государственную службу одной из держав на архипелаге или начать строительство нового пиратского государства. До определённой точки сюжета можно менять способы прохождения. Всего держав в игре три: Англия, Франция и Испания. Концовки игры не сильно отличаются друг от друга в зависимости от сделанного выбора, но события, сюжет и политическая картина архипелага разнятся в процессе прохождения той или иной линии.

Геймплей 
В игре предусмотрен целый ряд игровых возможностей: смена погоды, морские сражения и бой на суше, путешествия на интерактивной карте, система диалогов, торговля, ролевая система.

Смена погоды
Передвигаясь по карте, корабль может попасть в шторм, может пойти сильный дождь или обзор застелет туман (как сильный, так и небольшой). Герой может плыть в разное время суток. Например, выйдя из режима интерактивной карты в свободное плавание, можно совершенно случайно обнаружить вокруг туманное утро или дождливый вечер.

Морской бой
Он может проходить как в море, так и вблизи островов, или даже у прибрежных фортов на острове. Бой ведется 4 видами снарядов: ядра, картечь, книппель и бомбы. Ядра лучше всего подходят для того, чтобы пробивать корабли (или обстреливать крепости), картечь — для того, чтобы уничтожать живую силу вражеской команды, книппель — для выведения из строя оснастки и парусов, а бомбы — универсальный вид снарядов. При прицельном попадании в корабль дружественного государства на вашем корабле поднимается «Весёлый Роджер», игрок теряет принадлежность к нации и становится пиратом. Корабль противника можно уничтожить или взять на абордаж. При абордаже есть возможность забрать с корабля все товары и пустить корабль на дно; или после победы забрать к себе в качестве приза вместе с грузом (если количества оставшейся команды будет достаточно для управления обоими кораблями и в штате будет находиться свободный первый помощник, который возьмёт трофейный корабль под управление). Находясь на палубе, можно воспользоваться подзорной трубой и узнать больше информации об окружающих кораблях.

Бой
Каждый противник Николаса может быть как слабее его, так и сильнее его. Чтобы Николас мог выигрывать, нужно повышать навыки. Повышения навыков можно добиться только после повышения уровня героя с помощью захвата форта, уничтожения кораблей и открытия новых фактов.

Боевая система «Корсаров» отличается тем, что главный герой проводит все бои один на один с капитаном вражеского корабля или командиром гарнизона форта. В качестве здоровья обоих противников выступает численность команды. При этом сила удара зависит как от навыков главного героя, так и от соотношения численности оставшихся в живых членов команды. В связи с этим всегда существует возможность победить более сильного соперника, однако чтобы это сделать нужно проявить ловкость и хорошую реакцию.

А сам бой проходит следующим образом: при абордаже или захвате форта показывается короткий ролик, на котором мы видим сражающихся солдат, после чего встречаемся с противником и обмениваемся ударами. Ударов предусмотрено 4 — справа сверху, слева сверху, слева снизу и справа с низу, на каждый удар своя кнопка, кроме ударов так же имеется возможность поставить блок, в соответствии с направлением удара, причем на каждое направление блока так же имеется своя клавиша. Так же помимо блоков и ударов игрок и компьютерный противник могут сделать финт: лишь обозначить удар, заставив противника заблокировать мнимую атаку и открыться в другом месте. Удар в блок наносит либо незначительные повреждения, либо не наносит их вообще, в зависимости от соотношения команд противников.

Смерть
При неудачном сражении, закончившемся не в пользу капитана Шарпа, игра покажет заключительный ролик, иллюстрирующий последние картины из жизни капитана Николаса Шарпа. В зависимости от обстоятельств гибели, содержание этих роликов может отличаться.

Карта
Перемещение героя из города в город происходит с помощью интерактивной карты, которая открывается в открытом море или по прибытии в порт.

Города
Каждая из трёх наций в игре расположена на множестве городов-островов в архипелаге, и оформление этих городов различается в зависимости от государства, к которому оно принадлежит. В большинстве их, как правило, присутствуют магазин и таверна. В главных городах, кроме таверны и магазина есть верфь, в которой можно чинить, приобретать и продавать корабли, а также дворец губернатора, в котором игрок может получить корсарский патент, однако, чтобы получить патент от губернатора враждебного государства, придётся сначала «замаскироваться» под служащего этой державы, купив принадлежность к государству (флаг) на архипелаге Скалшорз, принадлежащем пиратам. В противном случае, аудиенцию получить не получится, ибо охрана форта распознает игрока, как врага, откроет огонь из пушек и он не сможет высадиться на остров без боя.

Меню предметов героя
Оно подразделяется на «Сундук», «Трюм», «Корабль», «Штаб» и «Журнал».
«Сундук» — в нём хранятся полученные предметы.
Трюм — показывает груз (товары или снаряды), погружённый на корабль игрока.
Корабль — показывает корабли, состоящие во флотилии игрока, в том числе его корабль, их характеристики и степень повреждений.
Штаб — показывает уровень, навыки, опыт героя, сведения об умениях, информацию о нанятых офицерах, и количество человек в команде.
Журнал — сюда, так или иначе, герой записывает все существенные события, происходящие с ним по сюжету.

Офицеры
На архипелаге можно встретить некоторых персонажей, которые согласятся путешествовать с капитаном, улучшая его характеристики, за ежемесячную плату. На корабле предусмотрены следующие должности: Первый помощник, Боцман, Канонир, Плотник, Казначей и Судовой Врач. Офицеры разбросаны по различным островам и, чтобы собрать полную команду, игроку придется потрудиться, собирая полноценный офицерский состав.

Корабли
В игре есть 43 корабля от 1-го до 7-го класса. Корабль 7-го класса без пушек игрок может получить, продав свой корабль на верфи. Повышая свой уровень, можно использовать более мощные корабли, включая 1-й.

См. также 
 Серия игр «Корсары»

Примечания 

Компьютерные игры, разработанные Акеллой
Компьютерные игры о пиратах
Игры только для Windows
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, локализованные Акеллой
Компьютерные игры, изданные Bethesda Softworks
Компьютерные ролевые игры